Opalia wroblewskii är en snäckart som först beskrevs av Morch 1876.  Opalia wroblewskii ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
wroblewskii